Каньяда-дель-Ойо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 313 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки